Kilbride bezeichnet folgende geographische Objekte:

in Irland:
 Kilbride (County Carlow)
 Kilbride (County Cavan)
 Kilbride (County Meath)
 Kilbride (County Laois)
 Kilbride (County Offaly)
 Kilbride (County Roscommon)
 Kilbride (County Westmeath)
 Kilbride (County Wicklow)

in Kanada:
 Kilbride (Neufundland und Labrador)
 Kilbride (Ontario)

in Nordirland:
 Kilbride (County Antrim)
 Kilbride (County Down)

in Schottland:
 Kilbride (Bute), Argyll and Bute
 Kilbride (Coll), Argyll and Bute
 Kilbride (Islay), Argyll and Bute
 Kilbride (Knapdale), Argyll and Bute
 Kilbride (Seil), Argyll and Bute
 Kilbride (Skye), Highland
 Kilbride (South Uist), Äußere Hebriden

Kilbride ist der Familienname folgender Personen:
 Percy Kilbride (1888–1964), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler

Siehe auch: 
 East Kilbride, South Lanarkshire
 West Kilbride, North Ayrshire
 East Kilbride (Wahlkreis, Schottland)